La Pellerine (Maine-et-Loire)
 La Pellerine (Mayenne)